Ereveld Kembang Kuning, erebegraafplaats in Soerabaja, Indonesië.
 Kembang Kuning (Kelapa Nunggal), plaats in het bestuurlijke gebied Bogor in de provincie West-Java, Indonesië.
 Kembang Kuning (Sikur), plaats in het bestuurlijke gebied Oost-Lombok in de provincie West-Nusa Tenggara, Indonesië.